Группа В чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд 1998- 30-й розыгрыш чемпионата Европы среди юниоров в группе В под эгидой ИИХФ, который проходил с 5 — 12 апреля 1998 года в городах Фюссен и Мемминген Германия.
Это был последний турнир группы В, победителем которого в 3-ый раз стала сборная Германии.
По решению ИИХФ с 1999 года, вместо этого турнира, стал проводиться чемпионат мира среди юниоров в группе В. С 2001 года Группа В стала называться Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 8 национальных команд. Сборная Великобритании пришла из Группы С чемпионата Европы 1997, остальные — с прошлого турнира Группы В чемпионата Европы 1997.

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Финальный раунд 
Турнир проходил с учётом игр предварительного раунда

Время местное (UTC+2).

Матч-турнир за 7-е место 
 Обе сборные вышли в Группу В ЧМ 1999 среди юниоров

Итоговое положение команд

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:  
 Вратарь:  Роберт Мюллер
 Защитник:  Армин Хелфер
 Нападающий:  Павел Белый

Лучший бомбардир           
 Нападающий:   Мортон Грин

По материалам Форума хоккейной статистики

Примечания

Ссылки 
Информация о турнире  passionhockey.com
Чемпионаты Европы среди юниоров slovari.yandex.ru

B